W Przemyślu znajdują się dwie katedry katolickie należące do obrządków rzymskokatolickiego oraz greckokatolickiego:

 katedra rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 katedra greckokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela